Sezon 1919/1920 był 45. w historii angielskiej piłki nożnej.

Zwycięzcy poszczególnych rozgrywek klubowych w Anglii

Rozgrywki ligowe

First Division

Second Division 

M = rozegrane mecze; Z = zwycięstwa; R = remisy; P = porażki; B+ = bramki zdobyte; B- = bramki stracone; RB = stosunek bramek zdobytych do bramek straconych; Pkt = punkty

Sezony piłki nożnej w Anglii
1919 w piłce nożnej
1920 w piłce nożnej
1919 w Wielkiej Brytanii
1920 w Wielkiej Brytanii

it:First Division 1919-1920